Rezerva Leicesteru City FC je rezervní tým anglického klubu Leicester City FC. Rezerva hraje ligovou sezónu v Premier League do 21 let, což je nejvyšší liga v Anglii pro tuto věkovou kategorii. Trenérem je Steve Beaglehole, do nehody v říjnu 2018 byl předsedou thajský miliardář Vičaj Srivadtanaprapcha.

Akademie Leicesteru City FC jsou týmy anglického klubu Leicester City FC do 18 a níže let. Trenérem je Jon Rudkin.

Sestava U23 
Updated : May 2021

Sestava U18 
Updated : 8 February 2021

Úspěchy 
 Premier Academy League ( 1× )
 2006/07
 Premier Academy League — skupina B ( 2× )
 2009/10, 2011/12
 HKFC International Soccer Sevens ( 3× )
 Shield: 2011/12
 Cup: 2012/13
 Plate: 2013/14
 U21 Professional Development League 2 — severní divize ( 1× )
 2012/13
 U15 Premier League Category 2 National Trophy
 2012/13

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky (anglicky)

Leicester City FC
Rezervy anglických fotbalových týmů
Sport v Leicesteru
Fotbalové akademie v Anglii